Harlekýn může být:

 Harlekýn – typ postavy v Commedii dell'arte
 Agentura Harlekýn – divadelní společnost z Prahy

 Gastronomie
 Harlekýn (dort) – druh dortu

 Zoologie
 Pralesnička harlekýn – druh žáby
 Rosnička harlekýn – synonymum Rosničky včelí, druhu žáby
 Šváb harlekýn – druh hmyzu (Neostylopyga rhombifolia)
 Křepel harlekýn – druh křepele (Cyrtonyx montezumae)
 Křepelka harlekýn – druh křepelky (Coturnix delegorguei)
 Vousák harlekýn – druh ptáka (Megalaima mystacophanos) rodu Vousák
 Velšský harlekýn – plemeno kachen
 Harlekýn (barevná forma) – barevná forma zvířat (německá doga, britská krátkosrstá kočka, perská kočka)
 Krab harlekýn – synonymum kraba suchozemského (Cardisoma armatum)
 Harlekýnový králík – synonymum Králíka japonského
 Slunéčko Harlekýn – synonymum pro Slunéčko východní

 Medicína
 Plod harlekýn – kožní, vrozené onemocnění

 Mineralogie
 Harlekýn (opál) – největší nalezený opál na světě (Opálové doly v Dubníku na Slovensku)

 Literatura
 Harlekýn skloněný nad vodou – nejdůležitější stati Jozefa Felixe
 Harley Quinn – postava superpadoucha z komiksů amerického vydavatelství DC Comics
 Harlekýnovy milióny – povídka Bohumila Hrabala  (a divadelní hra)
 Koukej na harlekýny – kniha Vladimira Nabokova
 Hodiny pod harlekýnem – kniha vzpomínek herečky Jarmily Kronbauerové

 Hudba
 Harlekýn (opera) – opera Ferruccia Busoniho
 Harlekýn (skladba) – více skladeb (např. Jaroslav Celba pro smyčcový kvartet, skupina Shut Up s Karlem Černochem nebo Arakain)
 Harlekýnovy písně – muzikál Myroslava Skoryka
 Nejsem harlekýn – název české coververze písně In the Summertime skupiny Mungo Jerry (Milan Drobný)

 Umění
 Harlekýn (obraz) – obrazy více autorů (např. Paul Cézanne, Willi Nowak, Miloš Noll, Endre Nemes)
 Harlekýn (socha) – sochy více autorů (např. Rudolf Svoboda)
 Harlekýn s kytarou – obraz Juana Grise